Фудбал за жене се први пут појавио на Олимпијским играма 1996 у Атланти САД. На играма 1996 и 2000 учествовало је по осам репрезентација, а 2004 број учесница се повећао на 10. Највише успеха имала је САД која је освојила две златне и једну сребрну медаљу.

Освајачи медаља

Биланс медаља

Учешће на олимпијским играма 
На досадашњим Олимпијским играма на којима се такмичило у фудбалу за жене учествовало је 25 репрезентација: из Европе 8, Африке 5, Северне, Јужне Америке и Кариба 7 и Азије/Аустралија 3 (4), ОкеанијеАустралија 1 (2) од којих је 5 освајало медаље. Две репрезентације су учествовале по осам пута: Бразил, САД, Шведска је учествовала 7 пута и Кина 6 пута. Аустралија се квалификовала укуно 4 пута али 2 пута из Океанијске конфедерације и 2 пута из Азијске конфедерације.

У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па такмичењу.

Нације учеснице
Бројеви се односе на коначан пласман сваке екипе на дотичним Олимпијским играма. Држава домаћин је приказана подебљано.

Спољашње везе 
 МОК

 
Фудбал на Летњим олимпијским играма